La Motte-Servolex  es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Saboya, en el distrito de Chambéry. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Motte Servolex